Fidelio steht für:

 Fidelio, eine Oper von Ludwig van Beethoven
 Fidelio (1956), österreichischer Film von Walter Felsenstein aus dem Jahr 1956
 Fidelio (1978), österreichischer Film von Otto Schenk aus dem Jahr 1978
 Fidelio (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Fidelio (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Fidelio (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff
 (524) Fidelio, einen Asteroiden
 Fidelio (Internetportal), Internetportal für klassische Musik
 Micros-Fidelio, eine Hotelsoftware